Червоный Шлях — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Шлях — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Червоный Шлях — до 2016 года название села Станция Лосиновская в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 «Червоний шлях» — журнал.